Název Symfonie č. 11 má více hudebních děl:

 Joseph Haydn: Symfonie č. 11
 Wolfgang Amadeus Mozart: Symfonie č. 11
 Dmitrij Šostakovič: Symfonie č. 11

11